SEO — акронім латинкою.

 SEO () — пошукова оптимізація.
 SEO-спеціаліст () — фахівець, що виконує внутрішню і зовнішню оптимізацію сайту з метою підвищення позиції сайту.
  — фахівець у security engineering

Організації 
  (; SEO/BirdLife) — .

Див. також 
 Сео (кирилиця)
 CEO (латиниця)